— вид однодольных растений, описанный в составе семейства . Впервые описан ботаником Ренцем в 2001 году. Первоначально был описан в составе рода Bhutanthera. В результате ревизии 2017 года, таксон Bhutanthera стал рассматриваться как секция рода Herminium.

Распространение, описание 
Эндемик Бутана. Клубневой геофит. Наземное растение маленького размера. Клубни шаровидной формы. Стебель голый. Листьев два, базальных, тупоконечных, ланцетно-эллиптической формы. Соцветие несёт 3—4 цветка размером 0,7—0,9 см. Цветёт в конце весны.

Примечания 

Орхидные
Флора Азии
Эндемики Бутана